Stefano Magnasco – calciatore cileno
 Stefano Magnasco – pittore italiano